1153 км, 1153-й киломе́тр — топоним в России.

 1153 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 281226.
 1153 км, Железнодорожный разъезд 1153 км — населённый пункт (тип:	железнодорожный разъезд) в Вилегодском районе Архангельской области. Входит в состав Никольского сельского поселения.